NBA Nagrada za igrača koji je najviše napredovao je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za igrača koji je najviše napredovao. Ova nagrada je osnovana 1985. godine. Glasovanje se provodi na način da komisija novinara iz SAD-a i Kanade daje svoj glas za prvo, drugo i treće mjesto. Prvo mjesto vrijedi pet bodova, drugo tri boda, a treće mjesto vrijedi jedan bod, tj. glas. Igrač koji dobije najviše glasova osvaja ovu nagradu. 

Čak 24 različita igrača dobivalo je ovu nagradu. Hedo Turkoglu, Rony Seikaly, Gheorghe Mureşan i Boris Diaw su jedini osvajači ove nagrade koji nisu rođeni ni u jednoj saveznoj državi SAD-a. Posljednji dobitnik ove nagrade je Kevin Love iz Minnesota Timberwolvesa.

Pobjednici

Izvori 
General
NBA Nagrada za igrače koji su najviše napredovali NBA.com Turner Sports Interactive, Inc. Preuzeto 2008-06-02
NBA Nagrada za igrače koji su najviše napredovali  basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Preuzeto 2008-07-10

 Nagrade NBA lige